Hrbek (weibliche Form: Hrbková) ist ein tschechischer Familienname. Es ist der Familienname folgender Personen:

 Ivan Hrbek (1923–1993), tschechoslowakischer Orientalist
 Jaromír Hrbek (1914–1992), tschechoslowakischer Mediziner und Politiker
 Petr Hrbek (* 1969), tschechoslowakischer bzw. tschechischer Eishockeyspieler
 Rudolf Hrbek (* 1938), deutscher Politikwissenschaftler